Glockhaus ist der Name folgender Berge:

 Glockhaus (Venedigergruppe) (), Berg in der Venedigergruppe (Osttirol)
 Glockhaus (Ötztaler Alpen) () , Berg in den Ötztaler Alpen (Tirol)
 Glockhaus (Schladminger Tauern) (), Berg in den Schladminger Tauern (Steiermark)